Hepatica steht für:

 Leberblümchen (Gattung), als wissenschaftlicher Name
 als Kurzform von Vena hepatica die rechte Vena basilica

Siehe auch:
 Hepaticae
 Vena hepatica